Коре (спутник) — спутник Юпитера.
 Корё — государство на Корейском полуострове.
 Коре (, ) — скандинавское мужское имя; известные носители:
 Виллок, Коре (род. 1928) — норвежский политик.
 Бремер, Коре (род. 1948) — шведский ботаник.
 Коре, Акшайрадж (род. 1988) — индийский шахматист, гроссмейстер (2013).
 Коре, Еорг (1899—1969) — писатель и поэт с Аландских островов.

См. также 
 Кора